|-
| 83901 - || || 17 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83902 - || || 23 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83903 - || || 24 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 83904 - || || 18 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83905 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83906 - || || 16 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83907 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83908 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83909 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83910 - || || 20 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 83911 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83912 - || || 7 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83913 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83914 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83915 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83916 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83917 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83918 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83919 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83920 - || || 6 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83921 - || || 8 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83922 - || || 10 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83923 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83924 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83925 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83926 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83927 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83928 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83929 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83930 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83931 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83932 - || || 11 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83933 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83934 - || || 8 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83935 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83936 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83937 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83938 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83939 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83940 - || || 13 de novembre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 83941 - || 2001 WD || 16 de novembre, 2001 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 83942 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83943 - || || 19 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83944 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83945 - || || 18 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83946 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83947 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83948 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83949 - || || 19 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83950 - || || 20 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83951 - || || 20 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83952 - || || 20 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83953 - || || 18 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 83954 - || || 19 de novembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83955 - || || 8 de desembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 83956 - || || 7 de desembre, 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 83957 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83958 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83959 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83960 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83961 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83962 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83963 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83964 - || || 7 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83965 - || || 7 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83966 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83967 - || || 17 de desembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83968 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83969 - || || 17 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83970 - || || 20 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83971 - || || 9 de gener, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 83972 - || || 9 de gener, 2002 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 83973 - || || 5 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 83974 - || || 5 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 83975 - || || 6 de gener, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 83976 - || || 9 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83977 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 83978 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 83979 - || || 11 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 83980 - || || 10 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 83981 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 83982 Crantor || || 12 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 83983 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 83984 - || || 9 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83985 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 83986 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 83987 - || || 11 de juny, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 83988 - || || 10 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 83989 - || || 17 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 83990 - || || 17 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 83991 - || || 20 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 83992 - || || 25 de juny, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 83993 - || || 19 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 83994 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 83995 - || || 4 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 83996 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 83997 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 83998 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 83999 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84000 - || || 9 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
3